Viotti bezeichnet:

 eine italienische Karosseriebau- und Designfirma, siehe Carrozzeria Viotti

Viotti ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Viotti (* 1974), Politiker
 Giovanni Battista Viotti (1755–1824), italienischer Violinist und Komponist
 Jorge Viotti (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Lorenzo Viotti (* 1990), Schweizer Dirigent
 Marcello Viotti (1954–2005), italienischer Dirigent
 Maria Luiza Ribeiro Viotti (* 1954), brasilianische Diplomatin
 Patrizia Viotti (1950–1994), italienische Schauspielerin